L'expression Rivière Saint-Denis peut se référer à :

Toponymes

Rivière Saint-Denis (rivière Kamouraska) un affluent de la rive sud-est de la rivière Kamouraska.
 Bras de la Rivière Saint-Denis, un affluent de la précédente.

Rivière Saint-Denis, une rivière de Capesterre-Belle-Eau.

Rivière Saint-Denis, un fleuve côtier de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien. Elle traverse le territoire de la commune de Saint-Denis.